Ханюков (женская форма — Ханюкова) — русская фамилия. Известные носители:
 Ханюков, Василий Иванович (род. 1949) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ханюкова, Екатерина Евгеньевна (род. 1989) — украинская артистка балета.